Doloplazy (früher auch Doloplas oder Dolloplass) ist der heutige Name

 des tschechischen Dorfes Doloplazy im Okres Prostějov
 des tschechischen Dorfes Doloplazy u Olomouce im Okres Olomouc
 des Ortsteils Doloplazy in der tschechischen Stadt Neveklov im Okres Benešov

Doloplas ist
 ein Adelsprädikat derer „von Doloplas“